Postaja je prostor, kjer se zaradi vstopanja oz. izstopanja potnikov ustavljajo javna prevozna sredstva:

 železniška postaja
 avtobusna postaja

Postaja je tudi krajevno ime v Sloveniji:

 Postaja, Tolmin

Naselja v Sloveniji